Таде́уш Анто́ний Обми́нский (, 16 апреля 1874, Львов, Австро-Венгрия — 18 июля 1932, Львов, Польша) — польский архитектор, педагог. Ректор Львовской политехники в 1916—1917 учебном году.

Биография 
В 1898 г. закончил архитектурный факультет Львовской технической академии (ныне — Львовская политехника). В 1900—1901 годах получил дополнительную специализацию в Королевском техническом училище в Шарлоттенбурге (ныне Берлинский технический университет). В 1897—1905 годах был ассистентом на кафедре строительных конструкций, в 1906—1908 годах — конструктором на кафедре континентального строительства. В 1908 защитил докторскую диссертацию «Возникновение деревянного зодчества в Польше» (), в 1909 году стал доцентом технического рисунка и деревянного строительства. В октябре 1910 стал профессором и руководителем кафедры общего строительства. В 1926—1931 годах вёл также занятия по строительным материалам, сметам и ведению строительства. В 1912/13 был деканом континентально-водного факультета, в 1915/16 и 1920/21 — архитектурного Факультета, а в 1916/17 академическом году — ректором Политехнической школы (ныне — Львовская политехника).

Творчество 
За годы своей творческой деятельности Тадеуш Обминский оставил богатое архитектурное наследие. Будучи одним из учеников и сотрудников строительной фирмы Ивана Левинского, он плодотворно утверждал модерн в галицкой архитектуре и оказывал содействие утверждению народной стилистики в церковном искусстве (см. гуцульская сецессия).

Реализованные проекты:
 Дьяковская бурса собора святого Юра на ул. Е. Озаркевича, 2-а во Львове (1904), соавторы А. Лушпинский, И. Левинский.
 Жилой дом на ул. Коновальца, 98, во Львове (1904—1905).
 Прибыльный дом адвоката А. Сегаля на углу пр. Шевченко, 4 и ул. Цитадельной, 6 во Львове (1904—1905).
 «Народный отель» на углу улиц Дорошенко, 20 и Костюшко, 1 во Львове (1904—1906).
 Прибыльный дом на ул. Брюллова, 4 во Львове (1905).
 Административное сооружение на ул. Цитадельной, 6 во Львове (1905), соавторы М. Улям, И. Кендзерский.
 Дом Академической общины на ул. Коцюбинского, 21-а (1905), соавторы Ф. Левицкий, А. Лушпинский.
 Страховое общество «Днестр» (теперь городская поликлиника № 1), ул. Русская, 20 во Львове (1905—1906), соавторы И. Левинский и Л. Левинский, А. Лушпинский.
 Торговый дом Я. Строменгера на пл. Генерала Григоренко, 4 во Львове (1906).
 Жилой дом на ул. Лычаковской, 70 во Львове (1906).
 Ученическая бурса с библиотекой «Народный дом. Родная школа» на ул. Лысенко, 14 во Львове (1906—1908), соавторы Л. Левинский, И. Левинский, А. Лушпинский.
 Гимназия и бурса Украинского педагогического общества на ул. Пушкина, 103 во Львове (1906—1909), соавторы И. Левинский, Л. Левинский, А. Лушпинский.
 Жилой дом на ул. Дорошенко, 15 во Львове (1907—1908).
 Жилой дом на ул. Руставели, 42 во Львове (1908), соавтор И. Левинский.
 Приют для бедных им. святого Лазаря на углу улиц Нижанковского, 2-4 и Кн. Романа, 30 во Львове (1908).
 Жилой дом на ул. Саксаганского, 10 во Львове (1913).
 Украинское музыкальное общество им. Н. Лысенко на пл. Шашкевича, 5 во Львове (1913—1916), соавторы Е. Червинский, И. Левинский, А. Лушпинский, худ. Модест Сосенко, скульптор Г. Кузневич.
 Осуществил реставрацию Латинского кафедрального костёла во Львове (1905—1930), соавтор В. Садловский.
 Украинская школа им. Шашкевича на ул. Замкненой, 8 во Львове (1928).
 Научно-техническая библиотека Львовской политехнической школы на ул. Профессорской, 1 (1928—1930).
 Кардиологический диспансер областной больницы на ул. Некрасова, 4 во Львове (кон. 19 ст., 1930).
 Костёл Матери Божьей Остробрамской на ул. Лычаковской во Львове (1932).
 Церковь Св. Дмитрия в с. Оброшино возле Львова (1914), соавтор Александр Лушпинский.

Ссылки 
 Мистецтво України // Біографічний довідник (за редакцією А. В. Кудринецького).— Київ, 1997.- С.444
 Хронологический список ректоров Львовской политехники

Персоналии по алфавиту
Архитекторы Украины
Архитекторы Польши
Родившиеся во Львове
Умершие во Львове
Архитекторы Львова
Родившиеся в 1874 году
Родившиеся 16 апреля
Умершие в 1932 году
Умершие 18 июля
Выпускники Львовской политехники
Ректоры Львовской политехники
Преподаватели Львовской Политехники